Korfantów (plaats), plaats in Polen
 Korfantów (gemeente), gemeente in Polen